Thoraval dérive de tor qui signifie panse et aval qui signifie pomme en breton. Ce surnom était attribué à celui qui avait un ventre rond.

 Marie-Hélène Thoraval, femme politique française
 Paul Thoraval, journaliste français
 Jean Thoraval, journaliste français, lauréat, avec son confrère Jean Leclerc du Sablon, du prestigieux prix américain George Polk
 Yves Thoraval (1947-2012), historien du cinéma

Références
 

Patronyme breton